W sezonie 1963/1964 nie odbywały się rozgrywki na poziomie makroregionalnym, trzeci poziom rozgrywkowy stanowiły rozgrywki lig okręgowych.

Sezon zasadniczy

Rzeszów 

 Triumfator rozgrywek uzyskał awans do kwalifikacji do II ligi, zaś dwie ostatnie drużyny zostały zdegradowane do klasy A 1964/1965.

Eliminacje do II ligi 
W przeprowadzonych eliminacjach zwycięzca każdej z czterech grup awansował do II ligi 1964/1965.

Grupa I 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa II 
Eliminacje w Grupie I rozgrywano w terminach: 14, 21, 28 czerwca 1, 5, 12, 19, 22, 28 oraz 2 sierpnia 1964.
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa III 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa IV 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej
1963 w polskim sporcie
1964 w polskim sporcie